Els gegants de Castellfollit de la Roca són el Roc i la Bàrbara, una parella de gegants que des del 1996 surten cada any per la Festa de la Germandat, la Festa Major i la Trobada Gegantera de Castellfollit de la Roca.

Història 
Els primers gegants que hi va haver a Castellfollit de la Roca foren construïts l'any 1906 per un jove escultor, fill del poble, quan només tenia disset anysː Antoni "Tonet" Collellmir i Ferrarons (1889-?). Aquests primers gegants anaven vestits amb unes senzilles túniques i només sortien pels carrers de la població durant la Festa Major, tot i que segons l'historiador Josep Murlà només sortiren un any perquè es van malmetre per culpa dels portadors.

Un cop acabada la Guerra Civil, els soldats de les casernes de Castellfollit els tornaren a vestir. Van sortir uns quants anys més fins que per raons que es desconeixen caigueren en l'oblit dels habitants del poble, fins que en unes obres que es van fer en una casa del poble aparegueren mig desfets i es llençaren a l'abocador. Els únics testimonis d'aquests Gegants són una fotografia i una partitura per a cobla, feta expressament per a ells.

Els Gegants actuals foren construïts per l'empresa Ventura-Hosta de Navata, l'any 1996, per encàrrec de l'Ajuntament de Castellfollit i per la insistència de Pere Olivet, un veí de la població a qui agradaven molt aquestes figures gegantines. La desgràcia fou que aquest veí, que havia fet tant perquè la població tornés a tenir gegants, no va poder veure fetes realitat les seves reivindicacions, ja que es va morir abans de la seva estrena.

Van ser estrenats dins dels actes de la Festa de la Germandat d'aquell mateix any. Els seus primers portadors foren Xavuer Busquets, Daniel Iglésias, Joan Costa i Albert Herrando. El 15 d'octubre van ser batejats amb els noms de Roc i Bàrbara, els noms més votats pels veïns de la població en una votació popular entre una llarga llista de noms. Foren apadrinats pels Gegants de Sant Joan les Fonts. Varen ballar amb una música composta l'any 1979 pel músic olotí Rafel Sala, que l'havia fet per encàrrec d'Alexandre Noué per a uns gegnats que en aquell moment no es van fer.

Referències 

Castellfollit de la Roca
Castellfollit de la Roca